Erga (griechisch ) ist:

 Kurzbezeichnung für Érga kaì hêmérai (), ein Gedicht des griechischen Dichters Hesiod, siehe Werke und Tage
 Erga (Hispanien), eine antike Stadt in der Hispania Tarraconensis, möglicherweise das heutige Terrassa in Katalonien (Ptol. 2.6.68)
 der Markenname (ERGA) der von Ernst Ganzer im Jahr 1947 in Berlin gegründeten Firma für Modellbaubögen ERGA Lehrmodelle Ganzer & Gaul 
 eine Gattung der Wanzen; siehe Erga (Gattung)